Финал 28-го чемпионата СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл с 10 ноября по 2 декабря 1968 года в Баку по круговой системе. 

Чемпионом страны стал москвич Николай Абациев, второе место занял Виталий Габриелян.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Баку
1968 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1968 год в Азербайджане
Ноябрь 1968 года
Декабрь 1968 года
Соревнования по шашкам в Азербайджане
Чемпионаты СССР в 1968 году